Gheorghe Guzun se poate referi la:

Gheorghe Guzun (pictor) (1932–1997), pictor și grafician moldovean
Gheorghe Guzun (jurist) (1935–2003), profesor, jurist, doctor în jurisprudență și conferențiar universitar sovietic și moldovean